Маса — фізична величина, міра інерційних та гравітаційних властивостей тіл
 Маса (їжа) — кукурудзяне тісто, головний інгредієнт багатьох страв латиноамериканської кухні
 Маса (число) — міра лічби, що дорівнює дюжині гросів, або 1728 одиниць
 Маса (електрика) — провідне тіло, потенціал якого приймається за базовий
 Маса (речовина) — безформна, схожа на тісто, речовина; густа або рідкувата суміш.

Див. також 
 МАСА
 Атомна маса

Примітки